
Мидл, Миддл (, ) — англоязычный топоним.

Топонимы 

Острова
  — в Виктории (Австралия).
  — в Южной Австралии.
 Мидл — на озере Эри, принадлежит Канаде.
  — в архипелаге  (Тристан-да-Кунья).
  — в Гонконге.
  — на Фолклендских островах.
Реки
  — в Айове (США).
  — в Британской Колумбии (Канада).
Тауншипы США
  — в Индиане.
  — в Нью-Джерси.
Прочие топонимы
 Мидл — полуостров штата Виргиния (США).
  — уезд Острова Мэн.

Составные топонимы 
Населённые пункты
  — поселение в штате Нью-Йорк (США).
  — деревня в Саскачеване (Канада).
  — поселение в Южной Австралии.
 Мидл-Ривер — город в Миннесоте (США).
 Мидл-Ривер — тауншип в Миннесоте (США).
  — поселение в Мэриленде (США).
Улицы, дороги
  — улица в Гонконге.
  — улица в Сингапуре.
  — историческая (1931—1939) дорога в Онтарио (Канада), ныне — часть .
Прочие составные топонимы
  — река в Пенсильвании (США).
  — два необитаемых острова (скалы) в Сингапурском проливе, принадлежат Малайзии.
 Мидлберг, Мидлтаун, Мидлтон, Мидлвилл — несколько населённых пунктов, в основном в США.

Песни 
  — песня (2015) DJ Snake.
 The Middle — песня (2001) группы Jimmy Eat World.

См. также 
 «Бывает и хуже» () — американский телесериал (2009 — )